Bjelajci est un toponyme qui peut désigner :
Bjelajci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kozarska Dubica et dans la République serbe de Bosnie ;
Bjelajci, un village de Croatie situé dans la municipalité de Pakrac, comitat de Požega-Slavonie.